Лига чемпионов КОНКАКАФ 2018 — 10-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 53-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Действующий победитель мексиканский клуб «Пачука» не сможет защитить свой титул, поскольку и в Апертуре и в Клаусуре сезона 2016/17 он не смог пробиться в финал национального первенства. Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2018 будет представлять регион в розыгрыше клубного чемпионата мира по футболу 2018.

Розыгрыш 2018 года прошёл в ином формате, нежели предыдущие розыгрыши Лиги чемпионов КОНКАКАФ: отсутствовал групповой этап и игры начались сразу с этапа плей-офф; число участников турнира было сокращено с 24-х до 16-ти.

Участники 
В турнире приняли участие 16 команд:
 9 — от Северной Америки,
 6 — от Центральной Америки,
 1 — от стран Карибского бассейна.

Участники

Формат 
Турнир проходил по олимпийской системе. В соответствии с рейтингом КОНКАКАФ были сформированы пары клубов, игравших друг с другом 2 матча на своём и чужом полях. Если по сумме двух матчевого противостояния достигнут ничейный результат, то в силу вступает правило гола, забитого на чужом поле. Если и в этом случае победитель не может быть выявлен, то дополнительное время не играется, а сразу пробивается серия послематчевых пенальти.

Сетка

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 20—22 февраля 2018, ответные матчи — 27 февраля — 1 марта 2018

|}

Примечания
  1:Клубы из Гондураса проводили домашние матчи на нейтральных полях из-за напряжённой социально-политической обстановки в этой стране после проведения там всеобщих выборов.

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 6—7 марта 2018, ответные матчи — 13—14 марта 2018

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 3-4 апреля 2018, ответные матчи — 10 апреля 2018

|}

Финал 
Финал состоит из двух матчей. Первый матч состоялся 17 апреля 2018, ответный матч — 25 апреля 2018.

|}

2018
2018 год в футболе